Archichauliodes är ett släkte av insekter. Archichauliodes ingår i familjen Corydalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vattennätvingar
Archichauliodes